Colaphus — род жуков из подсемейства хризомелины семейства Листоеды.

Систематика 
Некоторые виды этого рода:
 Colaphus apicalis
 Colaphus hoefti — Листоед горчичный восточный
 Colaphus joliveti
 Colaphus palaestinus
 Colaphus pulchellus
 Colaphus sophiae — Листоед горчичный западный
 Colaphus tenuipes

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Хризомелины
Роды жесткокрылых